Épouvantail peut désigner :
 Un épouvantail est un subterfuge pour éloigner les oiseaux des champs de récolte. Ce terme peut également désigner :
 l’épouvantail est une technique de rhétorique ;
 L’Épouvantail est un personnage dans Le Magicien d'Oz, que l'on trouve dans le roman originel de L. Frank Baum ou les adaptations cinématographiques (nom en anglais : Scarecrow) ;
 L’Épouvantail est un personnage de bande dessinée créé par DC Comics. Il est un ennemi de Batman ;
 L’Épouvantail est un personnage de bande dessinée créé par Marvel Comics. Il est un ennemi de Spider-Man.

Voir aussi